Дагестанци могу бити:
 Дагестанци, становништво руског федералног субјекта Републике Дагестан
 Нахско-дагестански народи (Нахско-дагестанци) или само дагестански народи (Дагестанци), говорници нахско-дагестанске породице језика